Breg (v fizični geografiji oz. geomorfologiji) lahko pomeni:

 pas zemlje ob reki
 nagnjen svet, strmina
 breg, obkopni del vodnega telesa

Breg je lahko ime več naselij ali delov naselij (pa tudi manjših vzpetin in vodotokov) 
v Sloveniji:
 Breg, Majšperk
 Breg, Mežica
 Breg, Novo mesto
 Breg, Sevnica
 Breg, Žirovnica
Breg, Ptuj (predmestje Ptuja na desnem bregu Drave)
Breg, Celje (predmestje Celja na desnem bregu Savinje)
Breg, Vrhnika (del Vrhnike)
Breg, Ljubljana (ulično ime levega nabrežja Ljubljanice med Zoisovo cesto in Novim trgom, nekdanje ljubljansko rečno pristanišče)
 Breg ob Bistrici
 Breg ob Kokri
 Breg ob Savi
 Breg pri Borovnici
 Breg pri Dobu
 Breg pri Golem Brdu 
 Breg pri Komendi 
 Breg pri Konjicah
 Breg pri Kočevju
 Breg pri Litiji
 Breg pri Polzeli
 Breg pri Ribnici (na Dolenjskem)
 Breg pri Sinjem Vrhu
 Breg pri Temenici
 Breg pri Velikem Gabru
 Breg pri Zagradcu
Čisti Breg, Šentjernej
Mali Breg, Slovenske Konjice
Podbreg, Kamnik
Podbreg, Vipava
Rdeči Breg, Lovrenc na Pohorju
Rdeči Breg, Podvelka
Seniški Breg, Kanal ob Soči
Serdiški breg (Rdeči breg) (416 m.n.v.)
Sobjakov breg
Sotinski breg ali Kugla, najvišja točka/vrh Prekmurja oz. Goričkega (418 m.n.v.)
Stari Breg, Kočevje
Zali Breg, Brda
Zelen Breg, Ravne na Koroškem

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
 Breg, pri Grebinju, nem. Unterrain, občina Grebinj
 Breg, pri Krki, nem. Rain, tržna občina Pokrče
 Breg, pri Rožeku, nem. Haag, tržna občina Štalenska gora
 Breg, pri Žvabeku, nem. Hart, občina Suha
 Breg, pri Žitari vasi, nem. Rain, občina Žitara vas
 Breg, pri Podkrnosu, nem. Rain, občina Žrelec
Zgornji Breg, pri Brnci, Oberrain, tržna občina Bekštanj
Brege, pri Pliberku, nem. Draurain, mestna občina Pliberk
 Pobreže, pri Pokrčahu, nem. Pubersdorf, tržna občina Pokrče

ime več naselij v tretjih državah:
Breg Mokrički (Hrvaška)
 Breg, Labin (Hrvaška)
Bački Breg (Srbija/Vojvodina)
 Brijeg (Črna Gora)
 Krajcar Breg (Istra, Hrvaška)
Račički Brijeg (Hrvaška)
 Široki Brijeg (Bosna in Hercegovina)
Ime Breg lahko v različnih variacijah najdemo tudi v imenih naslednjih toponimov:
 Bregana in Breganica (Hrvaška), Brege, Breginj, Breže, Brežec pri Divači, Brežec pri Podgorju, Brežice, Obrež, Mali Obrež, Piršenbreg, Pobrežje, Črnomelj; Pobrežje, Maribor; Podbreže, Podbrežje, Spodnja Brežnica, Spodnje Podbrežje, Zabrega (Srbija), Zabrež, Zabrežnik, Zgornja Brežnica, Zgornje Podbrežje, Zgornji Obrež

Glej tudi 

Breg (Nemčija), reka in eden od dveh izvirov Donave
Breže (razločitev)
 Brežec (razločitev)
 Piršenbreg
 Zabrega (razločitev) (Srbija)
Bregalnica (druga največja reka v Severni Makedoniji)
priimke Bregar, Bregant in Brežnik

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška